Ringhandt ist der Familienname folgender Personen:

Max Ringhandt (1877–1965), deutscher Maler
Siegfried Ringhandt (1906–1991), deutscher evangelischer Pfarrer, Superintendent und Propst